Matsuri – termine giapponese per indicare una festa tradizionale
Matsuri – nome proprio di persona femminile giapponese
Matsuri – villaggio dell'Estonia